Nobiellus är ett släkte av skalbaggar. Nobiellus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Nobiellus